

Pessoas
Françoise Forton: atriz brasileira
Françoise Hardy: cantora e compositora francesa.
Françoise Mbango Etone: triplista camaronesa, naturalizada francesa

Francoise